Vincenzo Sospiri (1966. október 7.) olasz autóversenyző, 1995-ben megnyerte a nemzetközi Formula–3000-es bajnokságot.

Pályafutása

Eredményei

Le Mans-i 24 órás autóverseny

Teljes Formula–1-es eredménysorozata

További információk 
 Profilja a driverdatabase.com honlapon 
 Profilja a statsf1.com honlapon 
 Profilja a f1rejects.com honlapon  

Olasz autóversenyzők
Olasz Formula–1-es versenyzők
Indy Racing League-versenyzők
1966-ban született személyek
Élő személyek